Jeff Brown (né le  à Mississauga, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Bien qu'ayant été choisi au premier tour, à la  position, du repêchage d'entrée dans la LNH 1996 par les Rangers de New York, Jeff Brown ne dispute aucun match dans la Ligue nationale de hockey durant sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Islanders de Thornhill || MetJHL || 47 || 6 || 18 || 24 || 96 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Sting de Sarnia || LHO || 58 || 2 || 14 || 16 || 52 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 1995-1996 || Sting de Sarnia || LHO || 65 || 8 || 20 || 28 || 111 || 10 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 1996-1997 || Sting de Sarnia || LHO || 35 || 5 || 14 || 19 || 60 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Knights de London || LHO || 28 || 1 || 17 || 18 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Knights de London || LHO || 63 || 12 || 42 || 54 || 96 || 15 || 1 || 4 || 5 || 26
|-
| 1998-1999 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 9 || 0 || 2 || 2 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Checkers de Charlotte || ECHL || 12 || 1 || 2 || 3 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Checkers de Charlotte || ECHL || 51 || 7 || 18 || 25 || 107 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Knights de New Haven || UHL || 67 || 7 || 16 || 23 || 116 || 8 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2000-2001 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Sheffield Steelers || IHS || 48 || 3 || 11 || 14 || 84 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2002-2003 || Sheffield Steelers || IHS || 32 || 2 || 9 || 11 || 34 || 16 || 2 || 3 || 5 || 20
|-
| 2003-2004 || Cardiff Devils || EIHL || 56 || 6 || 19 || 25 || 110 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2004-2005 || Wildcatters du Texas || ECHL || 11 || 0 || 3 || 3 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Rampage de San Antonio || LAH || 54 || 0 || 4 || 4 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Flags de Port Huron || UHL || 21 || 1 || 7 || 8 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || River Otters du Missouri || UHL || 52 || 4 || 21 || 25 || 95 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Wings de Kalamazoo || UHL || 66 || 5 || 32 || 37 || 123 || 20 || 2 || 6 || 8 || 41
|-
| 2007-2008 || Blast de Brantford ||  || 5 || 1 || 1 || 2 || 10 || 10 || 2 || 7 || 9 || 16
|-
| 2007-2008 || Blast de Brantford || Coupe Allan || - || - || - || - || - || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2008-2009 || Blast de Brantford || MLH || 24 || 9 || 14 || 23 || 47 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Wildcatters du Texas
Joueur des Knights de New Haven
Joueur des Flags de Port Huron
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Cardiff Devils